Backman ist der Familienname folgender Personen:

 Bertel Backman (1905–1981), finnischer Eisschnellläufer
 Carl W. Backman (* 1923), US-amerikanischer Psychologe
 Edda Heiðrún Backman (1957–2016), isländische Schauspielerin, Regisseurin und Malerin
 Eric Backman (1896–1965), schwedischer Leichtathlet
 Fredrik Backman (* 1981), schwedischer Schriftsteller und Blogger
 Ingemar Backman (* 1976), schwedischer Snowboarder
 Karl Backman (* 1970), schwedischer Musiker und Künstler
 Lennart Backman (* 1934), schwedischer Fußball-, Bandy- und Eishockeyspieler
 Louis Backman (1883–1965), schwedischer Pharmakologe
 Niklas Backman (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Paul Backman (1920–1995), finnischer Radrennfahrer
 Sean Backman (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tatu Backman (* 1979), finnischer Eishockeyspieler
 Tomas Backman (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Tord Backman (* 1942), schwedischer Skilangläufer
 Þuríður Backman (* 1948), isländische Politikerin
 Wally Backman (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager